Köpfle bezeichnet

 Köpfel, Köpfle, oder ähnlich, ein Volumenmaß (in Regensburg)

Berge, Bergkuppen, Höhen:
 Kemptner Kopf (auch Kemptner Köpfle, 2.191 m) in den Allgäuer Alpen
 das Köpfle (1.235 m) nordwestlich von Todtnau-Muggenbrunn im Bereich des Schauinslands 

Köpfle ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Anton Köpfle (1757–1843), österreichischer Maler